Бошко Југовић је једна од следећих особа: 

 Девет Југовића, један од деветорице браћа Југовића; 
 Бошко Југовић (политичар), политичар из Српске;